Редондеадос има више значења:

 Редондеадос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Редондеадос, Аројо дел Аламбре (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику